Воскодавинцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Воскодавинцы — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Воскодавинцы — село в Красиловском районе Хмельницкой области.